El término Augustus puede referirse a que:
 Augustus, título generalmente utilizado por los emperadores romanos.
 Caius Iulius Caesar Augustus, emperador romano.
 Augustus, transatlántico italiano de 1927.
 Augustus, transatlántico italiano de 1952.